Korenmolen Nieuw Leven, een korenmolen in Hazerswoude-Dorp
Nieuw Leven (Oss), een windmolen te Oss
Nieuw Leven (Valburg), een windmolen te Valburg
Nieuw Leven (Wogmeer), een windmolen te Wogmeer
Nieuw Leven (Leut), een windmolen in Leut (Belgisch-Limburg)
Beweging van het Nieuwe Leven, een Chinese beweging om het niveau van de moraal te verbeteren
Nieuw Leven (gemeenschap), een evangelische gemeenschap, met o.a. vestigingen in Maastricht